Haidfeld ist der Name folgender Orte:

  Haidfeld (Gemeinde Vösendorf), Ortsteil von Vösendorf, Bezirk Mödling, Niederösterreich
  Haidfeld (Gemeinde St. Peter), Ortsteil von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich